Села:
 Хомутець — Житомирська область, Житомирський район
 Хомутець — Полтавська область, Миргородський район
Річка:
 Хомутець — права притока Хоролу (басейн Дніпра)
Заповідне урочище:
 Хомутець — заповідне урочище, Миколаївська область